Ел Чапо има више значења:

 Ел Чапо
 Ел Чапо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чапо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапо (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику